Весенний кубок Санкт-Петербурга по футболу 1908  стал первым из проводимых Санкт-Петербургской футбол-лигой первенств города в начале футбольного сезона.

В отличие от основного первенства города (осеннего чемпионата), данный турнир являлся кубком города и имел, по сравнению с первым, характерные особенности кубкового турнира: более широкое представительство участников и олимпийскую систему розыгрыша. Весенний кубок также имел отдельную нумерацию.

Первым победителем кубка стал клуб «Невский».

Организация и проведение турнира 

Инициатива о проведении розыгрыша весеннего турнира по кубковой системе среди команд — членов лиги была вынесена на общее собрание лиги клубом «Спорт», предоставившим также сам трофей (кубок) для награждения победителей, изготовленный по заказу клуба в честь своего 20-летия. После некоторых дебатов общее собрание одобрило данную инициативу.

Программа игр была выработана 17 мая (за три дня до старта). В турнире планировалось участие 8 команд, представлявших 7 клубов

 «Невский»
 «Нева»
 «Виктория»
 «Спорт» (А)
 «Спорт» (Б)
 «Националы»
 «Павловск»
 «Триумф»

Ход турнира 
Турнир стартовал 20 мая и проходил по олимпийской системе; в случае ничьей в основное время назначалось дополнительное (2 тайма по 15'), продолжавшееся, при необходимости, и далее до первого забитого гола.

В целом матчи кубка показали возросшую конкурентоспособность «русских» команд лиги: «Националы» сумели одолеть в полуфинале «Неву», а финальный матч англичане выиграли с большим трудом — русская команда оказала им достойное сопротивление, что было следствием улучшения класса игры русских футболистов.

Турнирная сетка

Матчи

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Источники

Литература

Периодика

Ссылки 
 
 

Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
1908 год в Санкт-Петербурге